Todireni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Todireni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Todireni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Todireni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Todireni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui